Nom de dos reis de Babilònia:
 Marduk-Apal-Iddina I
 Marduk-Apal-Iddina II